L'expression « renard gris » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de canidés :
 le Renard gris d'Argentine, Renard des Andes ou Culpeo () ;
 le Renard gris d'Argentine () ;
 le Renard gris, Renard d'Azara ou Renard de la pampa () ;
 les Renards gris ou Urocyons (genre ) ;
 le Renard gris, Renard gris américain ou Urocyon () ;
 le Renard gris insulaire ou Renard insulaire ().

Articles connexes

Références 

Carnivore (nom vernaculaire)
Canidae
Nom de carnivore ambigu
Gris